Maddison est un nom de famille anglais qui signifie « fils de Maude ». Il est porté notamment par :
 Adela Maddison (1862-1929), compositrice britannique ;
 Angus Maddison (1926 - 2010), économiste britannique ;
 Frederick Maddison (1849 - 1907), footballeur anglais ;
 Isabel Maddison (1869–1950), mathématicienne britannique.
 James Maddison (né en 1986), footballeur anglais ;
 Paul Maddison, amiral canadien.

Articles connexes 
 

Patronyme anglais